Tallulah (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Tallulah (film), een Amerikaanse film uit 2016, geschreven en geregisseerd door Sian Heder